P80, P 80 oder P-80 steht für:

 Glock-Pistole, militärische Bezeichnung der Glock-Pistole
 Lockheed P-80, der erste Düsenjäger der USA, der in den operativen Einsatz kam
 P-80 Moskit, überschallschneller russischer Antischiffsflugkörper
 P80 (Triebwerk), die erste Stufe der europäischen Trägerrakete Vega

 steht für:
 Papyrus 80